Château de Villars peut se référer à :
 Le château de Villars à Saint-Parize-le-Châtel, Nièvre.
 Le château de Villars à Mérignac, Charente.
 Le château de Villars à Dompierre-en-Morvan, Côte-d'Or.
 Le château de Villars à La Chapelle-Villars, Loire.
 Le château de Villars à Beaune-d'Allier, Allier.

Villars